И́горь Ива́нович Евла́мпиев (род. 4 октября 1956, Петропавловск-Камчатский) — историк русской философии, специалист по философии культуры. Доктор философских наук (2000). Профессор.

Биография 
В 1980 году окончил физический факультет СПбГУ.

В 1987 защитил кандидатскую диссертацию «Философское значение математизации физического знания».

В 1986—1997 гг. работал последовательно ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры философии Санкт-Петербургского государственного технологического института. В 2000 году защитил докторскую диссертацию «Метафизика человека в русской и западноевропейской философии кон. XIX - нач. XX в». С 2000 года работает на кафедре философии Северо-Западной Академии государственной службы. С 2008 г. работает в Институте философии СПбГУ.

Участвовал в совместном немецко-российском проекте «Личность-субъект-индивидуум. Философские концепты персональности в истории немецко-русских культурных связей» (цикл научных семинаров в Рур-университете (г. Бохум) и РГГУ (г. Москва), 2005—2007 гг.) при поддержке фонда Фольксваген (Ганновер, ФРГ). Участник и член оргкомитета постоянно действующего Соловьевского семинара (Ивановский государственный энергетический университет, г. Иваново); член редакционной коллегии журнала «Соловьевские исследования».
Научные интересы: история русской философии; философская антропология; философия культуры. Историю русской философии Евлампиев рассматривает в тесной связи с историей европейской философии XIX—XX веков, прежде всего с немецкой философией.

В своих работах Евлампиев стремится показать русскую философию как естественную и органичную часть европейской философии, представляющую собой оригинальный и самобытный синтез мистической и гностической традиций европейской философии.

Анализируя произведения Одоевского, Достоевского, Толстого, А. Платонова, А. Тарковского как форму художественного философствования, Евлампиев видит в них важную часть истории русской философии. В ряде работ Евлампиев формулирует особенности философии русского либерализма и подчеркивает его отличие от западного либерализма.

Избранная библиография 
 Образ Иисуса Христа в философском мировоззрении Ф.М. Достоевского. 2-е изд. СПб.: Издательство РХГА, 2021.- 600 с.
 Антропология Достоевского. // Вече. Альманах русской философии и культуры. 1997. Вып. 8. С. 122—196.
 Божественное и человеческое в философии Ивана Ильина. СПб.: Санкт-Петербургское отделение издательства «Наука», 1998.
 История русской метафизики в XIX—XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта. В 2-х тт. СПб.: «Алетейя», 2000.
 Художественная философия Андрея Тарковского. СПб.: «Алетейя», 2001. 2-е изд. Уфа, 2012.
 История русской философии (учебное пособие). М.: «Высшая школа», 2001.
 Философия человека в творчестве Ф. Достоевского (от ранних произведений к «Братьям Карамазовым»). СПб., 2012.
 Политическая философия Б. Н. Чичерина. СПб., 2013.
 Русская философия в европейском контексте СПб., 2017.
 Неискаженное христианство и его первоисточники (журнальный вариант монографии). // Соловьевские исследования.2016. № 4, 2017. № 1-4.
 Анри Бергсон: философия грядущей эпохи. — СПб.: Издательство РХГА, 2020. — 360 с. ISBN 978-5-907309-32-6
 Метафизические предпосылки идеологии либерализма и ее типы (либерализм как цель и либерализм как средство). // Философские науки. 1994. № 4-6. С. 73-82.
 Evlampiev, Soviet Studies in Renaissance Philosophy as a Basis for Developing a New View on History (1960-1980s), «Rivista di storia della filosofia», LXXIII (2018), 2, pp. 327—339.

Литература 
 Русская философия: Энциклопедия. 3-е изд., дораб. и доп. / Под общ. ред. М. А. Маслина. М.: Мир философии, 2020. С. 201.
 Андреева И. С. Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX—XX веках: русская философия в поисках абсолюта? — СПб. : Алетейя, 2000. — Ч. 1. — 415 с. // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 3, Философия: Реферативный журнал, no. 1, 2002, pp. 145—155.
 Ненашев М. И. «умерев, они возвращаются…», или критические заметки к монографии И. И. Евлампиева // Соловьевские исследования, no. 2 (58), 2018, pp. 169—181.

Философы России
Историки философии
Выпускники физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского технологического института
Достоевисты
Преподаватели философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета